2 miejscowości w Polsce: 
 Kupin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk 
 Kupin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo
 Kupin – wieś na Podolu na Ukrainie